Корінний Вадим Васильович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Корінний Микола Миколайович (* 1946) — український історик, фахівець з історії України середніх віків, кандидат історичних наук.
 Корінний Олександр Олександрович (* 1977) — український політик і спортивний діяч. Голова Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад (від 2017 року).

Примітки